Die Syracuse Firebirds waren ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der American Hockey League aus Syracuse, New York.

Geschichte 
Die Philadelphia Firebirds wurden 1979 nach Syracuse, New York, umgesiedelt, wo sie unter dem Namen Syracuse Firebirds in der Saison 1979/80 in der American Hockey League spielten, bevor das Franchise nach der Spielzeit aufgelöst wurde. In ihrer einzigen Saison in der AHL erreichten die Syracuse Firebirds als Dritter der South-Division mit 69 Punkten nach der regulären Saison die Playoffs, in denen sie den Hershey Bears mit einem Sweep in der Best-of-Seven-Serie unterlagen.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime SOL = Niederlagen nach Shootout, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, PIM = Strafminuten

Team-Rekorde

Karriererekorde 
Spiele: 78  Jacques Cossette 
Tore: 34  Gord Brooks
Assists: 41  Gord Brooks
Punkte: 75  Gord Brooks
Strafminuten: 163  Terry Johnson

Weblinks 
 The Internet Hockey Database - Statistik Syracuse Firebirds
 The Internet Hockey Database - Spielerliste Syracuse Firebirds

 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Gegründet 1979
Aufgelöst 1980
Philadelphia Firebirds
Firebirds